Even Northug – fondista norvegese
 Petter Northug – ex fondista norvegese
 Tomas Northug – ex fondista norvegese